Верука Джеймс (, настоящее имя Наташа Николь Тирни, , ) — американская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 6 апреля 1989 года в Чикаго, Иллинойс. Первая работа — билетёром в автомобильном кинотеатре. Также работала бухгалтером, имеет степень бакалавра по специальностям финансы и бухгалтерский учёт — окончила Университет Де Поля в 2007 году.

Дебютировала в порноиндустрии в мае 2011 года, в возрасте около 27 лет. В 2018 году ушла из бизнеса, снявшись более чем в 350 фильмах. Снималась для таких студий, как Evil Angel, Girlfriends Films, Burning Angel, Jules Jordan Video и других. В 2015 году была номинирована на AVN Awards в категории «исполнительница года», в 2017 — в категории «лучшая актриса». Также в 2017 году получила премию XRCO Award в номинации «невоспетая сирена».

У Веруки натуральная грудь; есть татуировки — филигрань с тигровыми лилиями по бокам нижней части живота и четырёхлистный клевер на спине, а пирсинга нет. Параметры фигуры — 32C-25-35. На аккаунт девушки в Instagram подписано 117 тыс. человек, на аккаунт в Twitter — 190 тыс.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Wet Asses 2
 Orgy University
 Paint
 Anal Boot Camp 2
 Women Seeking Women 95, 96, 97, 100, 128, 132
 Veruca James: No Limits
 King James
 Lisa Ann's Black Out 2: Jailed 'N Nailed

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN
  Клэр Роббинс

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами